Girolles kan syfta på:
 Girolles, Loiret
 Girolles, Yonne